Dome (aus lat. domus ‚Haus‘) oder Domè steht für:

 Domè, Arrondissement in Benin
 Dome (Ghana), Stadt in Ghana
 Dome (Unternehmen), japanisches Rennwagen-Konstruktionsunternehmen
 Dome (Heard), , Berg auf Heard (Insel) 
 Dome Records, britisches Soul-Label
 Dome, Musikprojekt von Wire (Band)
 The Dome, Musikshow in Deutschland
 Dome A, Dome Charlie, Dome F, Scheitelpunkte des antarktischen Eisschildes
 Station Dome Concordia, wissenschaftliche Forschungsstation in der Antarktis
 Dome-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 ISS Dome, eine Multifunktionshalle im nördlichen Düsseldorfer Stadtteil Rath

Siehe auch:

 Under the Dome
 Dom
 Dohm
 Dohme